Lippe steht für:

 Lippe, oberer und unterer Rand des Mundes
 Schamlippe, Teil der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane
 Labellum, ein Teil der Blütenblätter der Lippenblütler
 Haus Lippe, deutsches Hochadelsgeschlecht
 Lippe (paderbornisches Adelsgeschlecht), westfälisches Uradelsgeschlecht

Lippe ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Lippe (Land), historische Gebietskörperschaft, heute Landesteil von Nordrhein-Westfalen
 Lippe (Fluss), ein rechter Nebenfluss des Rheins in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Orte:
 Lippe, Gründungsname von Lippstadt, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Lippe (Burbach), Ortsteil der Gemeinde Burbach
 Lippe (Waltrop), Teil-Stadtteil von Waltrop (ehemalige Bauerschaft)

historisch:
 Grafschaft Lippe (bis 1789)
 Fürstentum Lippe (1789–1919)
 Freistaat Lippe (1919–1945)
 Land Lippe (1945–1947)
 Département Lippe, französisches Département auf heutigem deutschem Gebiet
 Lippe (Marl), ehemalige Bauerschaft im Norden von Marl

Schiffe: 
 Lippe (Schiff, 1914), Schiff der Rheinland-Klasse des Norddeutschen Lloyd
 Lippe (Schiff, 1917), Schiff der Remscheid-Klasse des Norddeutschen Lloyd
 Lippe (Schiff, 1956), ehemaliges Zollboot auf der Elbe
 Lippe (Schiff, 1963), Stromaufsichtsboot des WSA Duisburg-Rhein 

Lippe ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von der Lippe (1845–1919), preußischer Generalmajor
 Anton Lippe (1905–1974), Priester, Prälat und Domkapellmeister
 Elisabeth zur Lippe (1592–1646), gewählte Äbtissin im Stift Freckenhorst
 Friedrich Lippe (1770–1819), deutscher Bäcker, Bürgermeister von Freienhagen und Politiker
 Friedrich zur Lippe (1797–1854), deutsche Militärperson
 Gabriele Lippe (* 1967), deutsche Hürdenläuferin, siehe Gabi Roth
 Gertrud II. zur Lippe, Gräfin von Ravensberg
 Heinrich von der Lippe, Domherr in Minden und Osnabrück sowie Domscholaster in Münster
 Johann Karl Christian Lippe (1779–1853), Schweizer Pädagoge
 Johann Leonhard Lippe (1671–1737), kurpfälzischer Geheimrat, Stadtdirektor von Mannheim, Kaiserlicher Hofpfalzgraf
 Johannes Lippe (1788–1853), deutscher Landwirt, Bürgermeister von Freienhagen und Politiker
 Jürgen von der Lippe (Hans-Jürgen Hubert Dohrenkamp; * 1948), deutscher Fernsehmoderator, Entertainer, Schauspieler, Hörbuchsprecher, Musiker und Komiker
 Justus Lippe (1840–1919), deutscher Landwirt und Politiker
 Karl-Heinz Lippe (1927–2011), deutscher Sänger (Bariton)
 Karpel Lippe (1830–1915), Arzt und Zionist
 Klaar van der Lippe (* 1961), niederländische Künstlerin und Modedesignerin
 Margaretha von der Lippe (1525–1578), Äbtissin im Stift Freckenhorst
 Rainer Lippe (* 1960), deutscher Eishockeyfunktionär und Unternehmer
 Rudolf zur Lippe (1937–2019), deutscher Philosoph und Künstler
 Sascha Lippe (* 1983), deutscher Snookerspieler und -trainer
 Stefan Lippe (1955–2020), deutscher Versicherungsmanager
 Walter Lippe (1885–1963), deutscher Bergbauingenieur und Politiker
 Wilhelm Anton von der Lippe (1763–1823), katholischer Priester und Domherr in Münster 
 Yannic Lippe (* 1993), deutscher Schauspieler und Rapper

Siehe auch:
 Lippen
 Lipple
 von der Lippe